Шипило В'ячеслав Миколайович — білоруський хокеїст, захисник, виступає за «Юність» (Мінськ) у Вищій хокейній лізі.
 Шипило Євген Потафійович — народний артист Білоруської РСР.
 Кирило (Шипило) ― василіянин, титулярний архієпископ-номінат Смоленської архієпархії Руської Унійної Церкви.
Прізвища